Кипчак — представник народності кипчаків

Кипчак — міське селище в Каракалпакстані

Кипчак — назва села Громове Чорноморського району Автономної Республіки Крим до 1944 року

Див. також 
 Великий Кипчак
 Малий Кипчак